

Patronyme

 Étienne Bouisson (1813-1884), chirurgien et homme politique français.
 Fernand Bouisson (1874-1959), homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme